François Leuret (1797-1851), anatomiste et psychiatre français ;
 François Leuret (1890-1954), médecin et homme politique français.